Nereis sertularias är en ringmaskart. Nereis sertularias ingår i släktet Nereis och familjen Nereididae. Utöver nominatformen finns också underarten N. s. fabricantes.

Källor 

Havsborstmaskar
sertularias